Матаван има више значења:
 Матаван (Њу Џерзи)
 Матаван (Мичиген)